Уачинера има више значења:

 Општина Уачинера (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Уачинера (Уачинера, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику